Les élections législatives françaises de 1978 dans la  du Nord se déroulent les  et .

Circonscription 
La  du Nord était composée en 1981 des cantons de Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest et de Gravelines.

Contexte 
Le député sortant Albert Denvers (PS) se retrouve une fois de plus face à Claude Prouvoyeur (Majorité présidentielle) maire de Dunkerque et conseiller général de Dunkerque-Est, Maurice Pierron (PCF), Alain Delbecq (MDD) et divers candidats écologistes et d'extrême gauche.

Résultats  
 Député sortant : Albert Denvers (PS)

Notes et références 

Nord
Dunkerque
Gravelines
Élections législatives à Dunkerque